Le Championnat d'Italie de football 1954-1955 est la  de la compétition qui fut remportée par le Milan AC.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1954-1955 Serie A
Championnat Italie Football 1954-1955 Serie A
Football en 1954
Football en 1955